Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2013 de l’Open d'Australie qui est disputé du 14 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 

 Déjà absente lors de l'édition précédente à cause d'une blessure, Andrea Petkovic se blesse de nouveau au ménisque droit lors de la Coupe Hopman et doit déclarer forfait pour l'Open d'Australie.
 Blessée à l'épaule droite, Vera Zvonareva déclare forfait, ile est remplacée l'Ukrainienne Elina Svitolina.
 Déjà retrier a la Tcheque Barbora Záhlavová-Strýcová en raison de l'interdiction de dopage, ile est remplacée l'Espagnole Garbiñe Muguruza.

Pendant le tournoi 
 À 42 ans, Kimiko Date est la joueuse la plus âgée de l'ère Open à gagner un match à l'Open d'Australie.
 Maria Sharapova a remporté 28 jeux de suite sans en perdre un seul. C'est Venus Williams qui arrête cette série lors du . Elle atteint ensuite les demi-finales en ne perdant que 9 jeux. Henri Leconte a dit, sur Eurosport, que Maria était arrivée au  en voiture, en référence à ses deux premiers tours gagnés 6-0, 6-0.
 Sloane Stephens crée la surprise en éliminant Serena Williams, qui était une grande favorite, en 1/4 de finale (3-6, 7-5, 6-4).
 Victoria Azarenka remporte le tournoi et conserve son titre à Melbourne. Elle s'impose en finale face à Li Na qui échoue pour la  à ce stade du tournoi, mais qui prend la  mondiale.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2013
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 2013
Tennis en janvier 2013